

Réseaux de transports 
 Réso : réseau piétonnier souterrain de Montréal
 Réso : Transports urbains de la ville de Sablé-sur-Sarthe
Homonymie